Жан де Шелль (фр. Jehan de Chelles; родом из Шелля; умер предположительно в 1265 году, Париж), упоминаемый также как Жан из Шеля, — французский зодчий середины XIII века.

Жан де Шелль был одним из архитекторов собора Парижской Богоматери. С 1258 года он возводил боковые фасады трансептов, северный и южный порталы. В 1265 году, вероятно, в связи со смертью, де Шеля сменил зодчий Пьер де Монтрёй.

На южном боковом фасаде собора висит табличка с годом 1258 и именем архитектора.

Литература 
André Clément, « Deux Architectes de Notre-Dame de Paris : Jean et Pierre de Chelles », dans Chelles, Quelques évocation de son passé, 1959, p. 29-31.

См. также 
 Французская архитектура
 Каркасная система готической архитектуры

Персоналии:Франция